Гремяча — топоним.

Беларусь 
 Гремяча  — деревня,  Волчинский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Гремяча (усадьба)
 Гремяча  — хутор,  Волчинский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область

Россия 
 Гремяча — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Гремяча — деревня в Александровском муниципальном округе Пермского края.
 Гремяча — река в России, протекает в Пермском крае, Свердловской области.